Бельгийско-туркменские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Бельгией и Туркменией, которые были установлены 1 февраля 1993 года.

Посольство Туркмении в Бельгии 
Посольство Туркмении в Бельгии открылось в 1997 году. Посольство расположено по адресу: г. Брюссель, Бульвар Генерала Жака 15, 1050.

С февраля 2016 года посольство возглавляет чрезвычайный и полномочный посол Туркмении в Королевстве Бельгия Ата Сердаров.

Послы 
 Нурклычев, Ниязклыч (1997—2004)
 Моммадов, Какаджан (2005—2016)
 Сердаров, Ата (2016—)

Представительство Бельгии в Туркмении 
 Дипломатическое представительство Бельгии в Туркмении открылось в 1995 году. Посольства Бельгии в Туркмении нет.

С января 2014 года в Туркмении по совместительству аккредитован чрезвычайный и полномочный посол Бельгии в Азербайджане Карин Пети.

Послы 
 Мишель Адам (1995—2000)
 Ян Маттисен (Jan Matthysen) (2000—2004) с резиденцией в Анкаре
 Марк Ван Расселбергхе (Marc Van Rysselberghe) (2004—2009)
 Пол де Витте (Pol de Witte) (2009—2012)
 Люк Труен (Luc Truyens) (2012—2014)
 Карин Пети (Carine Petit) (2014—) с резиденцией в Баку

Туркмения
Бельгия